Тужа — река в России, протекает в Тужинском районе Кировской области. Устье реки находится в 116 км по правому берегу реки Пижма. Длина реки составляет 35 км, площадь водосборного бассейна 301 км².

Исток реки находится в заболоченном лесном массиве в 23 км к западу от районного центра, посёлка Тужа, близ границы с Нижегородской областью. Река течёт на восток, протекает посёлок Тужа, после чего поворачивает на северо-запад. В черте посёлка на реке плотина и запруда. Впадает в Пижму на её заболоченной пойме в 6 км к северо-востоку от посёлка Тужа.

Притоки (км от устья) 
 6,6 км: река Емоснерка (лв)
 13 км: река Ян (пр)
 река Чегунерка (пр)
 река Кобылка (пр)
 река Шербашка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100036900
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103690
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Пижмы (приток Вятки)
Реки Тужинского района